Ла Мартиника има више значења:

 Ла Мартиника, Ранчо де лос Запата (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Мартиника (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Мартиника (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мартиника (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мартиника (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мартиника (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мартиника (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мартиника (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Мартиника (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мартиника (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мартиника (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мартиника (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мартиника, Ел Такавите (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мартиника (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мартиника (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мартиника (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мартиника, Аројо Гранде Примеро (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику